Hurt ist der Familienname folgender Personen:

 A J Hurt (* 2000), US-amerikanische Skirennläuferin
 Albert Hurt (* 1999), estnischer Volleyballspieler
 Benno Hurt (* 1941), deutscher Schriftsteller, Fotograf und Jurist
 Eduard Christian Hurt (* 1955), deutscher Biochemiker
 Friedrich von Hurt (1859–1941), bayerischer General der Infanterie, 1916/18 Generalgouverneur von Brüssel und Brabant
 Jakob Hurt (1839–1907), estnischer Folklorist, Theologe und Sprachwissenschaftler
 James Hurt (* 1967), US-amerikanischer Jazzpianist
 John Hurt (1940–2017), britischer Schauspieler
 Leopold Hurt (* 1979), deutscher Komponist und Zitherspieler
 Mary Beth Hurt (* 1948), US-amerikanische Schauspielerin
 Mathilde Riede-Hurt (1906–1988), Schweizer Kunststickerin
 Mississippi John Hurt (1892–1966), US-amerikanischer Blues-Sänger und Gitarrist
 Robert Hurt (* 1969), US-amerikanischer Politiker
 Tony Hurt (* 1946), neuseeländischer Ruderer
 William Hurt (1950–2022), US-amerikanischer Schauspieler

Hurt steht für:
 Hurt (Band), eine alternative Metal-Band
 Hurt (Lied), ein Lied von Nine Inch Nails, gecovert von Johnny Cash
 Hurt (Christina-Aguilera-Lied), eine Popballade von Christina Aguilera
 Hurt (Virginia), Stadt in Virginia 

Siehe auch:
 Hurth
 Hurd
 Hurts